Úrsula Corberó (Barcelona, 1989), actriu catalana 
 Valeri Corberó i Trepat (Barcelona, 1908 - 2001), interiorista i decorador català 
 Xavier Corberó i Olivella (Barcelona, 1935 - 24 d'abril de 2017), escultor català